Francesc Llop i Marqués (Campredó, 1873 - Barcelona, 1970), pintor de paisatges i dibuixant
 Francesc Llop i Bayo (València, 1951)